Меса де ла Палма има више значења:

 Меса де ла Палма (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса де ла Палма (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику